Световен шампионат на ФИА – Формула 1, Сезон 1964 година e 15-и пореден.

Започва на 10 май 1964 г. и завършва на 25 октомври.

Съдържа в календара 10 старта.

Стартове

Източници 
 Резултати от сезона

Световен шампионат на Формула 1 – Сезони